Wolfram steht für:

 Wolfram, chemisches Element
 Wolfram (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Wolfram Research, US-amerikanisches Software-Unternehmen
 Der Wolfram, Skulptur im Erfurter Dom, siehe Wolframleuchter

Siehe auch:
 Wolffgramm
 Wolfframm
 Wolffram
 Wolfgramm
 Wolfrum